Diebel ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Diebel (aktiv im 16. Jahrhundert in Lübeck), deutscher Holzschneider und Buchmaler
 Franz Diebel (1850–1901), deutscher Hüttenwerksbesitzer und Politiker
 Louis Diebel (* um 1828–?), 1866–1870 Bürgermeister von Kattowitz
 Nelson Diebel (* 1970), US-amerikanischer Schwimmer

Diebel ist Teil folgender Firmierungen:

 Diebel-Cox Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Diebels
 Punta Diebel
 Tiebel (Begriffsklärung)